Албанци могу бити:

 Албанци у етничком смислу - припадници албанског народа
 Албанци у територијално-политичком смислу - становници, односно држављани Албаније
 Кавкаски Албанци, становници Кавкаске Албаније

Види још 
 Албанија (вишезначна одредница)